Шміло — українське прізвище. Жіноча форма — Шміло.

Відомі носії 
 Шміло Андрій Миколайович (2000—2022) — старший солдат Збройних Сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.

Примітки